High Falls ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 High Falls (Georgia)
 High Falls (Kentucky)
 High Falls (New York)

Orte in Kanada:
 High Falls (Ontario), Geisterstadt

Wasserfälle in den Vereinigten Staaten:
 High Falls (DuPont State Forest), im Little River im DuPont State Forest, North Carolina
 High Falls (Rochester, New York), im Genesee River in Rochester, New York
 High Falls (Pigeon River), im Grand Portage State Park, Minnesota
 High Falls on the Oswegatchie River, im Oswegatchie River, New York